Высший руководитель — обозначение верховного главы в некоторых государствах.
 Высший руководитель Ирана — высшая государственная должность в Иране.
 Высший руководитель КНДР — высший государственный пост в КНДР, занимает Ким Чен Ын.